Al guado della Raab dove sorgeva l'Abbazia di San Gottardo furono combattute due battaglie
Battaglia di San Gottardo – nel 1664 (vinta da Raimondo Montecuccoli)
Battaglia di San Gottardo – nel 1705